Annie Le Brun (1942-), poétesse et essayiste française ;
 Chantal Le Brun Keris née Waquet (1949- ), traductrice (du russe et de l'allemand), photographe ;
 Charles Le Brun (1619-1690), peintre et décorateur français ;
 Christopher Le Brun (1951-), artiste britannique, connu principalement comme peintre
 Dominique Le Brun (1954-), écrivain et journaliste français ;
 Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), peintre française ;
 Éric Le Brun (1971-), auteur de bande dessinée ;
 Eugène Léopold Marie Le Brun (1876-?), général de brigade français ;
 Florence Le Brun (1959-), skipper française ;
 Georges Le Brun (1873-1914), peintre belge ;
 Georges Le Brun Keris (1910-1970), écrivain, journaliste et homme politique français ;
Isabel Le Brun de Pinochet (1845-1930), éducatrice et activiste féministe chilienne ;
 Jacques Le Brun (1931-2020), historien français, spécialiste de l'histoire religieuse moderne et la littérature chrétienne du  ;
 Jean Le Brun (1903-?), résistant français ;
 Julie Le Brun (1780-1819), artiste peintre française ;
 Louis Le Brun (2002-), joueur de rugby à XV français ;
 Louis-Gabriel Le Brun (1825–1905), ingénieur ;
 Nadia Le Brun (1971-), journaliste et écrivaine française ;
 Philippe-Alexandre Le Brun de Charmettes (1785-1870), historien et administrateur français ;
 Pierre Le Brun (1661-1729), prêtre et historien français.

Toponyme 

 Rue Le Brun, rue du  de Paris.

Patronyme français